Magellan ime več pomenov:
 Ferdinand Magellan, pomorščak in raziskovalec
 Magellan, vesoljska sonda
 Magellanova daljnogleda v Las Campanasu, Čile
 razred magellan bojnih ladij v vesolju Gundama
 Magellanova ožina
 Magellanova oblaka, galaksiji v naši soseščini
 Mali Magellanov oblak
 Veliki Magellanov oblak